Slesiano – inerente alla Slesia
Lingua tedesca slesiana
Lingua slesiana